Il singolare del Canada Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Johansson era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Wayne Ferreira.

Marat Safin ha battuto in finale Harel Levy per 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Andre Agassi (primo turno)
  Pete Sampras (quarti di finale)
  Magnus Norman (primo turno)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Thomas Enqvist (terzo turno, ritirato)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Marat Safin (campione)
  Àlex Corretja (ritirato)

  Nicolás Lapentti (primo turno)
  Nicolas Kiefer (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
  Franco Squillari (primo turno)
  Patrick Rafter (quarti di finale)
  Tim Henman (primo turno)
  Mark Philippoussis (primo turno)
  Nicolas Escudé (terzo turno, ritirato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 2000
ATP Tour 2000